

Успенка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Успенка — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Успенка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Успенка — село, Успенський район, Павлодарська область

Успенка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Успенка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Успенка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Успенка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Успенка — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Успенка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Успенка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Успенка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Успенка — присілок, Оршанский район, Марій Ел
 Успенка — присілок, Первомайський район, Томська область
 Успенка — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Успенка — село, Табунський район, Алтайський край

Успенка — селище міського типу, Луганська область, Лутугинський район
 Успенка — село, Донецька область, Амвросіївський район
 Успенка — село, Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Успенка — село, Одеська область, Миколаївський район
 Успенка — село, Сумська область, Буринський район
 Успенка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією